Wegpolitie, een onderdeel van de Belgische politie, vroeger Provinciale VerkeersEenheid
Productschappen Vee, Vlees en Eieren, een Nederlandse publiekrechtelijke organisatie
Platform versnelling energieliberalisering, een organisatie voor liberalisering van de Nederlandse energiemarkt
Programma van eisen,een document in een ontwerp- of aanschafproces
Player versus environment, een spelmodus in computergames